Zuivelplein (Amsterdam), plein in Amsterdams Betondorp, met duplexwoningen.
Zuivelplein (Bergen op Zoom), plein in Bergen op Zoom met enkele monumenten.